Alexander Ødegaard – calciatore norvegese
 Hans Erik Ødegaard – calciatore norvegese
 Henrik Ødegaard – hockeista su ghiaccio norvegese
 Henrik Ødegaard – compositore norvegese
 Jarle Ødegaard – calciatore norvegese
 Jon Eirik Ødegaard – calciatore norvegese
 Jørn Ødegaard – calciatore norvegese
 Kristine Ødegaard – sci orientista norvegese
 Magnar Ødegaard – calciatore norvegese
 Martin Ødegaard – calciatore norvegese
 Niels Ødegaard – politico norvegese
 Ove Ødegaard – calciatore norvegese
 Reidar Ødegaard – sciatore nordico norvegese
 Thomas André Ødegaard – calciatore norvegese